Угловский (Угловской) сельсовет (сельский совет):


Белоруссия

Гомельская область 
 Угловский сельсовет Брагинского района

Исторические:
 Угловский сельсовет Плисского района Витебской области (1940—1954);
 Угловский сельсовет Наровлянского района Гомельской области (1924—1987)

Российская Федерация

Алтайский край 
 Угловский сельсовет Угловского района

Амурская область 
 Угловской сельсовет Мазановского района

Курганская область 
 Угловской сельсовет Куртамышского района (упразднён в 2021 году)

Украина, Крым

Автономная Республика Крым 
 Угловский сельский совет Бахчисарайского района (упразднён по российскому законодательству в 2014 году, по украинскому в 2020)

См. также 
 Угловское сельское поселение
 Угловское городское поселение
 Угловский район